Henry Doubleday (1808-1875), ornithologue et entomologiste britannique.
 Henry Doubleday (1810-1902), horticulteur et botaniste britannique.